De Wereldkampioenschappen roeien junioren is een internationale roeiwedstrijd, jaarlijks georganiseerd door de FISA voor roeiers onder de 19 jaar.

Edities

Medailleklassement 
(Bijgewerkt t/m WK 2021)

Externe link
  World Rowing Site